Peter Kittel ist der Name folgender Personen:

* Peter Kittel (Bibliothekar) (1924–2020), deutscher Bibliothekar 
 Peter Kittel (Fußballspieler) (* 1947), deutscher Fußballspieler